Robert (Roberto) Michel (Le Puy-en-Velay, 1720-Madrid, 31 de enero de 1786) fue un escultor francés que se afincó y trabajó en la España de los Borbones del .

Biografía 

Se formó en Toulouse con el flamenco M. Luquet, quien le aconsejó ir a España para trabajar en la decoración escultórica del Palacio Real Nuevo, cosa que hizo en 1740. Desde entonces y hasta su muerte, exceptuando algunas estancias en Álava —de donde era natural su mujer, Rosa Ballerna– residió en Madrid, ciudad en la que se encuentran la mayoría de sus obras documentadas. El mismo año de su inauguración, 1752, fue nombrado profesor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, a la cual estuvo muy vinculado. Desde 1763 fue director de escultura y en 1785 fue nombrado director de la Academia. En 1775 ocupó el puesto de primer escultor de cámara del Rey. 

Michel participó en la decoración escultórica del Palacio Real de la capital, formando parte del grupo de artistas, dirigidos por Juan Domingo Olivieri y Felipe de Castro, a los que les fue encomendada esta tarea. Para el Palacio, realizó las estatuas de los reyes Teudis, Teodomiro, Alfonso IX, Bermudo III, Sancho I de León y Fernando II. Fue asimismo el autor de dos medallones para el corredor, un león para la escalera principal y la monumental estatua de Carlos III que adorna el arranque de esta última. 

También en Madrid esculpió los leones de la fuente de Cibeles; los trofeos militares, cabezas de leones, cornucopias y ángeles de la Puerta de Alcalá; la Virgen del Carmen en una hornacina de la fachada de la Iglesia de San José; las figuras en mármol blanco de la Caridad romana y la Fortaleza de la fachada de la Basílica de San Miguel; los ángeles y querubines de la iglesia de san Marcos y los tritones de las fuentes del paseo del Prado. 

En 1778 participó, junto a Manuel Álvarez de la Peña, Juan Pascual de Mena, Francisco Gutiérrez y Juan Adán, en el concurso convocado por Carlos III para la creación de un monumento en honor a su padre, Felipe V. Se presentaron los modelos en 1780, pero los problemas económicos y los conflictos bélicos impidieron la realización de la obra. El modelo del proyecto de Michel se conserva junto al de Álvarez de la Peña en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.  

Para la capilla Palafox de la catedral de la Asunción de El Burgo de Osma (Soria) labró una imagen de la Inmaculada. Por encargo de Carlos III, en 1767 esculpió en jaspe y mármol el mausoleo del Conde de Gajes, actualmente en el claustro de la catedral de Pamplona. De 1769 datan cinco figuras suyas de san Gregorio Ostiense (Navarra). En 1783 realizó el sepulcro en mármol –hoy desaparecido– de Antonio Ponce de León, XI duque de Arcos, en la madrileña iglesia de San Salvador. También trabajó en las decoraciones de estuco de los Reales Sitios de Aranjuez, La Granja y El Pardo. Para la iglesia de las Comendadoras de Santiago de Madrid realizó varias esculturas de madera policromada. Destacó igualmente como restaurador de esculturas clásicas. Produjo además unos pocos grabados al aguafuerte, como la pareja de estampas Venus y el Tiempo y Venus y Marte fechada en 1764.

Fallecido en Madrid, fue enterrado en la iglesia de Santa María de la Almudena, demolida en 1869. Se desconoce qué fue de los restos de Roberto Michel.

Véase también 
 Prospero Mortola

Referencias

Enlaces externos 
 

 Nuevas aportaciones a la biografía del escultor Roberto Michel
 Los estucos de Roberto Michel para el Palacio de El Pardo
 «Michel, Roberto» en la Colección del Museo del Prado.

Nacidos en Le Puy-en-Velay
Fallecidos en Madrid
Escultores de Auvernia
Escultores de Francia del siglo XVIII
Escultores de Francia en España